La Copa de la Reina de Fútbol Femenino 2002/03 fue la XXI edición del torneo de copa femenino.

El CE Sabadell ganó el título por primera y única vez en su historia.

Ronda preliminar

Fase final

Referencias 
Recopilación de resultados de arquero_arba (Antonio Valencia Ruiz)

Copa de la Reina de fútbol